Alessandro Fei – pallavolista italiano
 Alessandro Fei – pittore italiano